Bay Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bay Township (Michigan)
 Bay Township (Ohio)